Вилькия́ (, устар. ) — город в Литве, в Каунасском уезде.

География 
Находится на правом берегу реки Нямунас, в 25 км к северо-западу от Каунаса.

Население 
Население, в основном, занято на предприятиях Каунаса.

История 
Упоминается в немецких летописях XIV века, когда на месте города была крепость Wildenberg, которая была сожжена рыцарями в 1388. В 1948—1950 годах Вилькия была центром Вилькийского уезда, а в 1950—1962 — Вилькийского района.

Галерея

Ссылки 

 

Города Литвы
Каунасский район